
Bukovje je lahko:

 bukovo drevje oziroma gozd

Naselje / slovenski toponim

Slovenija 

 Bukovje - Občina Brežice
 Bukovje - Občina Postojna
 Bukovje pri Slivnici - Občina Šentjur
 Bukovje v Babni Gori - Občina Šmarje pri Jelšah

Koroška, Avstrija 

 Bukovje (nemško Buchbrunn) - občina Dobrla vas

Drugje / v drugiih jezikih

Hrvaška 

 Bukovje Bistransko - Občina Bistra
 Bukovje Križevačko - mesto Križevci
 Bukovje Netretićko - Občina Netretić
 Bukovje Podvrško - mesto Samobor